O Irã participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1948, e enviou atletas para competirem em todos os  Jogos Olímpicos de Verão desde então, exceto por 1980 e 1984.

O Irã também participou por diversas ocasiões dos Jogos Olímpicos de Inverno desde 1956.

Algumas fontes consideram  Freydoun Malkom, um esgrimista que competiu no Sabre nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900, de nacionalidade persa, e portanto,o primeiro competidor olímpico do Irã.

Atletas iranianos ganharam um total de 48 medalhas olímpicas, todas nas Lutas amadoras, no Halterofilismo e no Taekwondo.

O Comitê Olímpico Nacional do Irã é o Comitê Olímpico Nacional da República Islâmica do Irã, e foi fundado em 1947.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Esporte

Esportes por Ano

Jogos Olímpicos de Verão

Jogos Olímpicos de Inverno

Ver também 
 :Categoria:Competidores Olímpicos do Irã

Referências 
 
 

 
Olimpiadas